Gallatin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gallatin (1761–1849) US-amerikanischer Politiker, Ethnologe, Linguist und Diplomat
 Harry Gallatin (1927–2015), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer

Gallatin ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gallatin (Mississippi)
 Gallatin (Missouri)
 Gallatin (New York)
 Gallatin (Tennessee)
 Gallatin (Texas)
 Gallatin Township (Clay County, Missouri)

Gallatin bezeichnet außerdem:

 Gallatin River, Fluss in Wyoming und Montana
 Gallatin Range, Bergkette in Montana und Wyoming
 Gallatin County (Montana)